Az 1971-es 1. divisjon volt a 27. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Strømsgodset volt. A szezont a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében harmadjára.

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Jan Fuglset (Fredrikstad) – 17 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok